Ива́н Бабе́нко: Бабенко, Иван Александрович (1935—2013) — украинский художник, график, портретист.
 
 Бабенко, Иван Фёдорович (род. 1956) — советский легкоатлет-спринтер, тренер.